Epiclinium är ett släkte av svampar. Epiclinium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Epiclinium